TriStar Pictures — кінокомпанія.
 Lockheed L-1011 TriStar — реактивний авіалайнер
 Tri-star (конструкція) — дизайн коліс.